Станисла́в Алекса́ндрович Хоте́ев (7 марта 1981) — российский футболист, вратарь.

Карьера 
Начинал карьеру в фарм-клубе московского «Локомотива» (4 игры и 8 пропущенных голов в 3-й зоне третьей лиги за «Локомотив-д» в 1997 г., 45 игр и 70 пропущенных голов в зоне «Запад» второго дивизиона за «Локомотив-2» в 1998—2000 гг.). В 2000—2001 гг. играл за дубль «Анжи» в турнире дублёров высшей лиги (43 игры, 52 пропущенных гола), в 2001 году также сыграл 1 матч за основной состав в Кубке России, против «Химок», пропустил 2 гола. Затем играл за клуб первого дивизиона «Факел», где также не смог закрепиться в составе, проведя всего 2 игры. В 2004—2007 гг. выступал в различных клубах второго дивизиона. В 2008—2009 годах выступал за «Ростов». В 2008 году провёл за клуб два матча — по одному в первом дивизионе (где его команда в том сезоне победила, выйдя в премьер-лигу) и в кубке страны. В 2009 году провёл за основной состав 6 матчей (7 пропущенных мячей) в премьер-лиге, 1 матч (4 пропущенных мяча) в кубке страны; за молодёжный состав в том же году провёл 5 матчей, в которых пропустил 9 мячей.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Локомотив-Казанка»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Ижевск»
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки ФК «Реутов»
Игроки ФК «Рязань»
Игроки ФК «Лобня»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Шинник»